Hyde House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hyde House (Kalifornien), ID-Nr. 79000565
 Hyde House (Berkshire County, Massachusetts), ID-Nr. 76000239
 Hyde House (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 86001838
 Hyde House (New York), ID-Nr. 84003358